AYK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arkalyk (Kazakistan)